Златин — русская и еврейская фамилия. Может происходить от основы «злато» либо от женского имени Злата (матронимическая фамилия).

Известные носители: 
 Златин, Ефим Израилевич (1913—1965) — гвардии лейтенант, Герой Советского Союза (1943).
 Златин, Моисей Маркович (1882—1953) — главный дирижёр Народной оперы в Софии.
 Златин, Павел Андреевич (род. 1949) — глава Департамента транспорта и связи Москвы, бывший руководитель «Мосгортранса» (2002—2004).

Примечания